Příjmení Maštalíř nosí více významných osobností:

 Antonín Maštalíř (* 1953) – český sociálnědemokratický politik
 Jaromír Maštalíř (1983) – český speciální pedagog
 Jaroslav Maštalíř (1906–1988) – český skladatel a klavírista